Vrbica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vrbica, une localité située dans la municipalité de Semeljci, comitat d'Osijek-Baranja ;
Vrbica, une localité située dans la municipalité de Veliko Trojstvo, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
au Monténégro
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Vrbica, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
en Serbie
Vrbica, une localité située dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija ;
Vrbica, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Čoka et dans le district du Banat septentrional ;
Vrbica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
Vërbicë e Kmetocit/Vrbica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).